Gilda může být:

 svatý Gilda, též Gilda Moudrý – britonský klerik a světec
 Gilda (jméno) – ženské křestní jméno
 Gilda (zpěvačka) – argentinská zpěvačka

 v historii
 Gilda – svaz kupců obhajující své hospodářské zájmy a zaměřený proti šlechtě
 v přeneseným významu obchodní svaz, cech, hanza apod.
 Gilda (Germáni) – u starých Germánů svaz na ochranu majetku, života a cti členů rodu

v kultuře
 virtuální mužstvo v počítačových hrách, synonymum pro slovo klan, aliance
 ve světě Warcraftu např. válečnická gilda nebo šamanská gilda
 Pátračka Gilda – dětská kniha od Jennifer Allisonové
 Gilda (film) – americký film z roku 1946 režíséra Charlese Vidora s Ritou Hayworthovou v hlavní roli
 Kosmická gilda – organizace na kosmickou přepravu ve světě Duny Franka Herberta